Le mot lemme a plusieurs significations :
 en linguistique, un lemme est une unité autonome constituante du lexique d'une langue ;
 en mathématiques, un lemme est un résultat sur lequel s'appuie la démonstration d'un théorème plus important.
 Liste de lemmes
 en botanique, une lemme est la glumelle inférieure des poacées.

Hydronymes 

 La Lemme,  une rivière/torrent de montagne du Jura.
 Le Lemme, une rivière dans le Piémont.

Voir aussi 
 Lemma, frazione de la commune italienne de Rossana, dans la province de Coni, au Piémont.
 Lemmes, commune française située dans le département de la Meuse
 Lème, commune française